Коссовский (Коссовская) — фамилия и топоним, могут означать:

 Коссовский, Александр Иосафатович (1886—1965) — российский, советский, польский исследователь истории славянства, истории религии.
 Коссовский, Антоний (1701—1771) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Коссовский, Ежи (1889—1969) — польский писатель.
 Коссовский, Рох (1737—1813) — государственный деятель Речи Посполитой.

 Коссовская, Анна Григорьевна (1915—2000) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук.

См. также 
 Коссовский сельсовет 
 Коссович